Мартыновское — название населённых пунктов:

Россия 
 Мартыновское — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Мартыновское — село в Ступинском районе Московской области.

Украина 
 Мартыновское — посёлок в Вознесенском районе Николаевской области.
 Мартыновское — село в Вознесенском районе Николаевской области.

См. также 
 Мартыновское сельское поселение